Tlahuelompa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tlahuelompa, Zacualtipán de Ángeles, ort, Hidalgo, 
 Tlahuelompa, Tlanchinol, ort, Hidalgo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar